Spigno peut désigner :
 Spigno Monferrato, commune italienne dans la province d'Alexandrie (Piémont)
 Spigno Saturnia, commune italienne dans la province de Latina (Latium)